Val-de-Travers ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Region Val-de-Travers, eine der vier Regionen des Kantons Neuenburg, Schweiz
 Bezirk Val-de-Travers, ein ehemaliger Bezirk des Kantons Neuenburg
 Val-de-Travers NE, eine Gemeinde in oben genannter Region

Siehe auch:
 Val de Travers, eine Talschaft im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Val-de-Travers-Linie, ein anderer Name für die Bahnstrecke Neuchâtel–Pontarlier (Schweiz–Frankreich)